Unión Cívica es el nombre de varios partidos políticos:
En Argentina:
Unión Cívica
Unión Cívica Nacional
Unión Cívica Radical (UCR)
En Uruguay:
Unión Cívica (UC)
En música
Unión Cívica (canción) título de un tango.